Бастид (, окс. -{Bastida}-) је заједничко име за преко 600 нових градова који су основани на југозападу Француске (Лангдок, Гаскоња, Аквитанија) у периоду од 1222. до 1373. године у периоду између крсташког похода против катара и Стогодишњег рата. 

Земљопоседници су помагали развој бастида, што им је доносило приход од пореза на трговину. Сељаци који би се ту населили престајали би да буду феудални вазали. Отуда је развој бастида допринео гашењу феудализма. Обавезе и права становника била су утврђена повељама. Локални господар био је нека врста судије и посредника између становника бастида и њиховог суверена. 

Већина бастида је настала у облику правоугаоника, са једнаким модуларним поседима погодним за наплату пореза и централном пијацом окруженом аркадама. То су били природни наследници римских каструма сличне урбане организације који су били чести у овој регији. 

Неки од најпознатијих бастида су Корд-сир-Сјел (први бастид из 1222. године), Монпазје, Андора ла Веља и Вилнев-сир-Лот.

Види још 
 Бастид (Вар), насељено место у Француској, у департману Вар
 Бастид (Источни Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Источни Пиринеји
 Списак чланака који почињу са „Бастид"
 Бастидеум - Музеј бастида у Монпазјеу

Просторно и урбанистичко планирање
Историја Француске